Фабри́чный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «фабрика».

Россия 
 Фабричный переулок — улица в Воронеже.
 Фабричный переулок — улица в Новосибирске.
 Фабричный переулок — улица в Оренбурге.
 Фабричный переулок — улица в Пскове.
 Фабричный переулок — улица в Томске (Дзержинское).
 Фабричный переулок — улица в Хабаровске.

Украина 
 Фабричный переулок — улица в Житомире.